Алкала́ев — фамилия. Известные представители:
 Алкалаев,  Владимир Константинович (1894—1938) — юрист, альпинист, специалист по спортивному стрелковому оружию, брат К. К. Алкалаева.
 Алкалаев,  Константин Константинович (1901—1973) — доктор медицинских наук, профессор, ректор Иркутского медицинского института, брат В. К. Алкалаева.

См. также 
Алкалаев-Калагеоргий